Håkan Nordin, švedski hokejist, * 15. januar 1961, Švedska.

Nordin je v švedski ligi igral za klube Mora IK, Färjestads BK, Västra Frölunda HC in Arvika HC, najdlje za klub Färjestads BK, deset sezon. Osvojil je tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1980/81 in 1985/86, s klubom Färjestads BK, ter 1987/88, s klubom Västra Frölunda HC. Leta 1981 je bil kot 36. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 24
| 4
| 13
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 27
| 3
| 20
| 23
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 10
| 8
| 18
|
| 20
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 8
| 9
| 17
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 6
| 8
| 14
|
| 12
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 5
| 17
| 22
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 5
| 5
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 33
| 4
| 13
| 17
|
| 24
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 3
| 16
| 19
|
| 30
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 32
| 3
| 11
| 14
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 9
| 18
| 27
|
| 30
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 36
| 1
| 10
| 11
|
| 8
|
| 11
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 2
| 10
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 21
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 18
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 33
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Arvika HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 32
| 1
| 11
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 540
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" | 253
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 280
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Arvika HC